AS, ÅS, As, as, Aš, A/S, A. Ş., A.S., a. s. steht für:

Geografie und Verkehr:

 Aarau-Schöftland-Bahn, eine ehemalige in die Wynental- und Suhrentalbahn integrierte Überlandstraßenbahn im Kanton Aargau, Schweiz
 Aargauische Südbahn
 Alaska Airlines nach dem IATA-Code
 Amerikanisch-Samoa nach ISO 3166-1
 Anschlussstelle (Autobahn) an Autobahnausfahrten in Deutschland
 As (Belgien), eine belgische Gemeinde
 Ås (Kommune), eine Gemeinde und Siedlung in Norwegen
 Aš (deutsch Asch), eine Stadt in der Tschechischen Republik
 Ob, ein russischer Fluss, in chantischer Sprache
 Agilis Schnellzug (as), Zuggattung von Agilis

Technik:

 Anrufsucher, Wahlstufe in der Fernsprech-Ortsvermittlungstechnik mit Motor-Drehwählern; Edelmetallkontakt-Motor-Drehwähler #Einsatz in der Ortsvermittlung
 AS-Motor, ein Hersteller für Geräte zur Garten- und Landschaftspflege aus Bühlertann
 Atemschutz
 Auslasssteuerung, ein Steuersystem von (meist) Zweitaktmotoren
 AS Motorsport, britischer Automobilhersteller
 Automobiles A.S., einen ehemaligen französischen Automobilhersteller
 Albert Stein (Fahrzeughersteller), einen ehemaligen französischen Automobilhersteller
 Towarzystwo Budowy Samochodów AS, ehemaliger polnischer Automobilhersteller

Informatik:

 AngelScript, eine Skriptsprache zur Erweiterung von C- und C++-Programmen
 Anwendungssystem
 AppleScript, eine Skriptsprache von Apple zum Erweitern und Automatisieren von Mac-OS Programmen
 ActionScript, die interne Programmiersprache von (Adobe) Flash
 Autonomes System, eine Einheit von IP-Netzen
 .as, die Top-Level-Domain des amerikanischen Überseegebietes Amerikanisch-Samoa

Naturwissenschaften und Medizin:

 Acrylsäure
 Aerobe Schwelle
 Altostratus, eine Wolkenform in der Meteorologie
 Ameisensäure
 Aminosäuren
 Amperesekunde (As), die alternative Bezeichnung für die Einheit Coulomb für die elektrische Ladung
 Angelman-Syndrom, eine genetisch bedingte neurologische Störung
 arc second, englisch für Bogensekunde
 Arsen als Elementsymbol in der Chemie
 Asperger-Syndrom, eine leichte Form von Autismus
 Attosekunde, eine trillionstel Sekunde
 Automatisierte Schmerzerkennung
Wirtschaft:

 Bezeichnung für Aktiengesellschaften verschiedener Länder:

 Aktsiaselts (Estland)
 Akciju Sabiedriba (Lettland)
 Anonim Şirket (Türkei)
 Aktieselskab (Dänemark)
 Aksjeselskap (Norwegen), Aktiengesellschaft mit Mindestkapital 30.000 NOK
 Allmennaksjeselskap (Norwegen), Aktiengesellschaft mit Mindestkapital 1.000.000 NOK
 Akciová spoločnosť (Slowakei)
 Aktiengesellschaft (Tschechien)
 Aktiengesellschaft (Schweiz)

Siehe hierzu auch → SA

 die Eigenmarke der ehemaligen Drogeriekette Schlecker, abgeleitet von Anton Schlecker
 As (Einheit), eine altrömische Münzeinheit
 Holländische As, Massen- bzw. Gewichtseinheit

Medien:

 De As, eine niederländische Zeitschrift
 As (Tageszeitung), eine spanische Sportzeitung
 AS (Zeitschrift), eine schweizerische archäologische Fachzeitschrift (ehemals Archäologie der Schweiz)
 August Scherl, deutscher Verleger

Musik:

 Altsaxophon in Partituren oder Besetzungslisten
 den Tonnamen für das verminderte a oder die darauf basierende Tonart As-Dur bzw. as-Moll
 ein Lied von Stevie Wonder

Sonstiges:
 A.S. – Gefahr ist sein Geschäft, eine deutsche Fernsehserie
eine ältere Bezeichnung für das Ass (Spielkarte)
 Acta Sanctorum, Übersicht von Heiligenlegenden
 Acta synodalia sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, die Publikation der Akten des Zweiten Vatikanischen Konzils
 All Square, ein ausgeglichener Spielstand in einem Golf-Match
 Alternativa Sociale, ein neofaschistisches Wahlbündnis in Italien
 altsächsisch (As., kein ISO-639-1-Kürzel), siehe Altsächsische Sprache
 Amtliche Sammlung des Bundesrechts in der Schweiz
 Analsex, siehe Analverkehr
 Anatolian Studies, Journal des British Institute of Archaeology in Ankara
 Angel Sanctuary, ein Manga von Kaori Yuki
 Alexander Schleicher GmbH & Co, einen deutschen Segelflugzeughersteller
 Anno salutis „im Jahr des Heils“, siehe Anno Domini
 Armée secrète, französische Widerstandsorganisation im Zweiten Weltkrieg
 eine verbreitete Schreibweise von Ass; siehe Ass (Spielkarte) bzw. Fliegerass
 Verkehrsabkürzung im Tastfunk: „bitte warten“ (Morsezeichen: .-...)
 Assamesische Sprache, nach dem Sprachencode der ISO 639-1

As ist der Familienname folgender Personen:
 Naomi van As (* 1983), niederländische Hockeyspielerin

AS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Ägypten: Gouvernement Asyut
 Deutschland: Landkreis Amberg-Sulzbach
 Großbritannien: Norwich
 Indien: Assam
 Norwegen: Fredrikstad in der Provinz Østfold
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Brasilien

ÅS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Finnland: Åland (nur Anhänger)

Siehe auch:

 Ås
 Das As der Asse
 Ass

Abkürzung